220-я моторизованная дивизия — начала формирование в апреле 1941 года
 220-я стрелковая дивизия — начала формирование в июле 1941 года